Национальная лига 1942/43 () — 46-й розыгрыш чемпионата Швейцарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

у

Швейцария
Швейцария
Спорт в Швейцарии в 1942 году
Спорт в Швейцарии в 1943 году
Чемпионат Швейцарии по футболу